

Серфсайд-Біч — місто, штат Південна Кароліна
 Серфсайд-Біч — місто, штат Техас